Чемпионат СССР по футболу в группе «В» был разыгран среди восьми команд. Победителем в группе «В» стало казанское «Динамо», которое перешло в группу «Б». А пятигорское «Динамо» было снято с розыгрышей чемпионатов СССР.

Итоговая таблица

Матчи

Ссылки 
 На www.rsssf.com

Примечания 

Чемпионат СССР по футболу 1936
1936-2